Klas Ingesson (1968-2014) – calciatore e allenatore di calcio svedese
 Magnus Ingesson (1971) – ex allenatore di sci nordico e fondista svedese